Неохораки () или катаревуса Неохоракион (Νεοχωράκιον) е разпространен гръцки топоним, който в превод означава Ново селце.

 Неокази с гръцко име Неохораки, село в дем Лерин, област Западна Македония;
 Неохораки, село в дем Неа Пропонтида, област Централна Македония.
 Неохораки, каракачанско село в дем Алмиро, Тесалия.

Вижте също 
 Неохори (в превод от гръцки Ново село)
 Палеохори (в превод от гръцки Старо село)
 Палеохораки (в превод от гръцки Старо селце)